Chile deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1896 i Aten och har sedan dess varit med de flesta olympiska sommarspelen. De har deltagit vid alla olympiska vinterspel utom två, 1972 och 1980.

Chile har totalt vunnit 13 medaljer (alla vid de olympiska sommarspelen).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Referenser

Chile i olympiska spelen